Il singolare del torneo di tennis Taranto Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Julie Halard che ha battuto in finale Irina Spîrlea 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Judith Wiesner (primo turno)
 Brenda Schultz (semifinali)
 Julie Halard (campionessa)
 Miriam Oremans (primo turno)

 Radka Bobková (secondo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Kristie Boogert (primo turno)
 Dominique Monami (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taranto Open 1994